Barlov ist der Familienname folgender Personen:

 Din Barlov (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Dragan Barlov (* 1957), serbischer Schachspieler